Il singolare del Tennis Channel Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Lleyton Hewitt era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Francisco Clavet.

Clavet ha battuto in finale 6–4, 6–2 Magnus Norman.

Teste di serie

  Pete Sampras (primo turno)
  Andre Agassi (primo turno)
  Magnus Norman (finale)
  Lleyton Hewitt (semifinali)

 Thomas Enqvist (secondo turno) 
 Tim Henman (quarti di finale) 
 Marcelo Ríos (quarti di finale) 
 Sjeng Schalken (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tennis Channel Open 2001
ATP Tour 2001